Grzegorz Sobczyk (ur. 10 lutego 1981 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski. W latach 2008–2016 serwismen kadry A reprezentacji Polski w skokach narciarskich i asystent trenera Łukasza Kruczka. Od kwietnia 2016 do kwietnia 2019 asystent trenera Stefana Horngachera, od 2019 do 2022 asystent Michala Doležala. Od sezonu 2022/2023 główny trener reprezentacji Bułgarii.

Przebieg kariery 
Karierę skoczka rozpoczął w 1995 roku. W 1999 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, a w 2003 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem pierwszy raz zakwalifikował się do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sezonie 2003/2004 był członkiem polskiej kadry A.

W 1999 roku w Saalfelden am Steinernen Meer zajął 11. miejsce na Mistrzostwach Świata juniorów. W 2002 roku trzy razy znalazł się w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski. Był kolejno: dziewiąty, czwarty i dziesiąty. W 2003 podczas zawodów tej samej rangi rozegranych w Szczyrku zajął czwarte miejsce. W 2004 roku zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Czech w skokach narciarskich. W tym samym roku podczas Mistrzostw Polski w Karpaczu oraz w Zakopanem dwa razy zajął dziewiątą lokatę.

W swojej karierze Grzegorz Sobczyk reprezentował trzy kluby narciarskie: SKS Start Zakopane, WKS Zakopane oraz AZS-AWF Katowice.

21 września 2019, podczas gali z okazji 100-lecia PZN, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 11. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 8. miejsce

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Zakopanem
Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2005